La Koripallon miesten SM-sarjakausi 1984-1985 è stata la 45ª edizione del massimo campionato finlandese di pallacanestro maschile. La vittoria finale è stata ad appannaggio del .

Risultati

Stagione regolare

Playoff

Formazione vincitrice

Collegamenti esterni
 

Pallacanestro nel 1984
Pallacanestro nel 1985
1984-1985